Jabłońskie ist ein polnischer Ortsname:
 Jabłońskie (Gołdap), Dorf in der Stadt- und Landgemeinde Gołdap, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938: Jeblonsken, 1938 bis 1945 Urbansdorf, Kreis Goldap, Ostpreußen
 Jabłońskie, Dorf in der Landgemeinde Augustów, Woiwodschaft Podlachien; siehe: Gmina Augustów